Laurylosiarczan sodu
 Societas Divini Salvatoris – salwatorianie, zgromadzenie katolickie
 Sorores Divini Salvatoris – salwatorianki, zgromadzenie katolickie
 Smart Distributed System
 Związek Sił Demokratycznych (Съюз на демократичните сили, SDS)
 Słoweńska Partia Demokratyczna (Slovenska demokratska stranka, SDS)
 (niem.) Steck-Dreh-Sitzt lub Spannen durch System, (ang.) Special Direct System – SDS – system mocowania narzędzia
 Software-defined storage
 Studenci na rzecz Demokratycznego Społeczeństwa – , SDS,  organizacja studencka działająca w Stanach Zjednoczonych
 Safety Data Sheet - karta charakterystyki substancji